Der feurige Engel steht für
 Der feurige Engel (Roman), Roman von Waleri Brjussow (1908)
 Der feurige Engel (Oper), Oper von Sergei Prokofjew (1927), basierend auf Brjussows Roman